

Ла-Фер'єр —  муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар

Ла-Фер'єр — громада в кантоні Берн

Див. також 
 Ла-Феррієр